Gluconzuur, een carbonzuur dat voorkomt in honing en wijn
 Europese weg 574, een Europese weg tussen Bacău en Craiova in Roemenië